

Patronyme 

 Alexandre Padovani (1981-), athlète international français, spécialiste du 800 mètres ;
 Ange Padovani (1932-2014), pionnier du handball français ;
 Denis Padovani (1897-1974), homme politique français ;
 Dominique Padovani, dit Dominique Pado (1922-1989), journaliste et homme politique français né à Oletta, en Corse, distingué par le prix Albert Londres;
 Elishama Meïr Padovani (?-1830), talmudiste italien ;
 Giovanni Padovani (ca. 1512-?), astronome et mathématicien italien ;
 Henry Padovani (1952-), guitariste français d'origine corse, cofondateur du groupe The Police ;
 Jean-Daniel Padovani (1980-), footballeur français ;
 Jean-Marc Padovani (1956-), saxophoniste de jazz français ;
 Jeannot Padovani (1927-), boxeur professionnel champion de France de boxe anglaise ;
 Lea Padovani (1920-1991), actrice italienne ;
 Marcelle Padovani (1947-), journaliste française ;
 Michel Padovani (1962-), footballeur français ;
 Pablo Padovani (1989-), musicien français leader du groupe Moodoïd, fils de Jean-Marc.

Autres 
Padovani peut également faire référence à :
 Antonio Padovani, personnage de romans noirs de Frédéric H. Fajardie ;
 The Flying Padovanis, groupe de rock franco-britannique fondé par Henry Padovani ;
 Réjeanne Padovani, film québécois de 1973.

Signification
Ce patronyme italien signifierait padouans (habitants de Padoue). De même origine est le patronyme . 

Un mythe persistant voudrait que les Corses, accueillant au  des Juifs réfugiés du ghetto de Padoue où ils étaient persécutés, les nommèrent « Padovani », ce qui signifierait : venus de Padoue. Mais cette version est contredite par Canavelli Colonna dans son Dictionnaire des prénoms corses (éd. Piazzola, 2007) et par l'historien Antoine-Marie Graziani.

Notes et références

Voir aussi 
Diaspora italienne
Corse
Diaspora juive

Patronyme corse
Patronyme juif
Patronyme italien